Il doppio del torneo di tennis Vienna Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gianni Ocleppo e C Roger-Vasselin che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd per walkover.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)
 Gianni Ocleppo /  Christophe Roger-Vasselin (campioni)

 Jiří Hřebec /  Pavel Hutka (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Hans Kary (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vienna Open 1980